Дом-музей Вагифа Мустафазаде () — музей в Баку, в историческом районе Ичери-шехер (Старый город), расположен на улице Вагифа Мустафазаде, д. 4

Экспозиция 

Музей посвящён жизни и творчеству выдающегося азербайджанского советского джазового композитора и исполнителя Вагифа Мустафазаде (1940—1979).

В трёх комнатах музея находятся 1214 предметов — фотографии, плакаты, пластинки и личные вещи музыканта. Портрет известного джазового композитора и пианиста написан известным российским художником Никасом Сафроновым

История 

Основан 28 июля 1989 года. В 1984 году по инициативе Полада Бюль-Бюль оглы бывшая коммунальная квартира, в которой проживал Вагиф Мустафазаде вместе с матерью и ещё 3 семьи, была расселена. Половину освободившейся квартиры отдали под музей, а в другой половине до конца жизни жила мать музыканта.

В 1994 году музей получил статус филиала Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры.

С 1989 по 1997 годы заведующим музея была мать музыканта — Зивяр Агасаф кызы Алиева. С 1997 года руководить музеем стала двоюродная сестра музыканта Афаг Алиева.

В 2004 году был проведён ремонт музея на личные средства Афаг Алиевой.
В 2005 году в церемонии открытия музея после ремонта принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев

Примечания

Ссылки 
Страница музея на сайте Азербайджанского музея музыкальной культуры 

К гонке в Баку: Шесть музеев, которые стоит посетить. Дом-музей Вагифа Мустафазаде 

Мустафазаде
Дома-музеи Азербайджана
Дома-музеи композиторов